De DFB-Pokal 1960/61 was de 18e editie van de strijd om de duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 28 Juli 1961 en de finale werd gespeeld op 13 September 1961. Er deden 16 teams mee voor dit toernooi. In totaal werden er 15 wedstrijden gespeeld in dit toernooi. Werder Bremen won de finale tegen Kaiserslautern met 2-0. In de finale waren er 18.000 toeschouwers, de wedstrijd werd gefloten door Günter Sparing. De wedstrijd werd gespeeld in het Glückauf-Kampfbahn

8ste finale

Kwart finale

Halve Finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1952/53